Redford ist der Familienname folgender Personen:

 Alison Redford (* 1965), kanadische Politikerin
 Amy Redford (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin
 Blair Redford (* 1983), US-amerikanischer Schauspieler
 Donald Bruce Redford (* 1934), kanadischer Ägyptologe und Archäologe
 Emmette S. Redford (1905–1998), US-amerikanischer Rechts- und Politikwissenschaftler
 Harry Redford (1841–1901), australischer Viehdieb und Volksheld
 Ian Redford (1960–2014), schottischer Fußballspieler
 J. A. C. Redford (eigentlich Jonathan Alfred Clawson Redford; * 1953), US-amerikanischer Komponist und Filmmusiker
 Robert Redford (* 1936), US-amerikanischer Schauspieler, Filmregisseur und Filmproduzent
 Sebastion Redford (1701–1763), Jesuit und Autor
 Spencer Redford (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Redford (Michigan)
 Redford (Missouri)
 Redford (New York)
 Redford (Texas)

Siehe auch:
 Radford